El término José Eustasio Rivera, un nombre propio, puede referirse, en esta enciclopedia:

 a José Eustasio Rivera (1888 - 1928), un escritor colombiano;
 al Centro Cultural y de Convenciones José Eustasio Rivera, un complejo multifuncional en la ciudad de Neiva (Colombia).